Polybag steht für:

 CD- und DVD-Verpackungen #Polybag
 Polybag (KEP), in Kunststofftüten verpackte Sendungen